Теодор Шульц: Шульц, Теодор Готлиб фон (1820—1880) — русский контр-адмирал.
 Шульц, Теодор Уильям (1902—1998) — американский экономист.